

Antroponimo
 Penelope – nome proprio di persona femminile italiano

Astronomia
 Penelope – Asteroide della fascia principale
 Penelope – cratere da impatto sulla superficie di Teti

Cinema
 Penelope, la magnifica ladra (Penelope) – film del 1966 diretto da Arthur Hiller
 Penelope – film del 2006 diretto da Mark Palansky

Geografia 
 Penelope – località statunitense del Texas

Mitologia
 Penelope – Figura della mitologia greca, moglie di Ulisse.
 Penelope – Figura della mitologia greca, ninfa madre di Pan.

Musica
 Penelope – opera di Domenico Cimarosa
 Penelope – opera di Antonio Draghi
 Pénélope – opera di Gabriel Fauré
 Penelope – opera di Nicola Jommelli
 Pénélope – opera di Niccolò Piccinni
 Penelope – canzone di Lorenzo Jovanotti
 Penelope – opera di Rolf Liebermann
 Penelope – singolo di William con la partecipazione di Clever del 2020

Software 
 Penelope – Versione open-source  del programma di posta elettronica Eudora, sviluppato insieme alla Fondazione Mozilla

Zoologia 
 Penelope – Genere di uccelli dell'ordine dei galliformes